Maskine eller maskinen har flere betydninger:
 Maskine - En maskine er et mekanisk, organisk og/eller elektronisk redskab (fx apparat eller værktøj), som overfører og/eller ændrer energi for at udføre eller hjælpe i udførelsen af en ønsket opgave.
 Maskinen (band) - svensk band.